Denis Vladimirovitch Khlystov - en russe :  - (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il débute dans la Superliga en 1999. Il part au Neftekhimik Nijnekamsk en 2006 avant de signer deux ans plus tard au Metallourg Magnitogorsk.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2006 : nommé joueur le plus courtois.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Novoïl Oufa|| Pervaïa liga|| 38|| 13|| 13|| 26|| 38|| || || || ||
|-
|1998-1999|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga || 20|| 1|| 2|| 3|| 10|| || || || ||
|-
|1998-1999|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || 13|| 5|| 6|| 11|| 10|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 35|| 1|| 3|| 4|| 28|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 30|| 1|| 6|| 7|| 34|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 30|| 1|| 6|| 7|| 34|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 26|| 4|| 1|| 5|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 53|| 5|| 8|| 13|| 63|| || || || ||
|-
|2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || 9|| 5|| 4|| 9|| 10|| || || || ||
|-
|2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 51|| 8|| 8|| 16|| 57|| || || || ||
|-
|2005-2006|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 27|| 2|| 3|| 5|| 46|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 10|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 53|| 8|| 15|| 23|| 103|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2007-2008|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 43|| 5|| 9|| 14|| 50|| 5|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 56|| 7|| 9|| 16|| 80|| 12|| 0|| 3|| 3|| 37
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 54|| 14|| 16|| 30|| 44|| 10|| 2|| 3|| 5|| 1
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 51|| 12|| 12|| 24|| 43|| 20|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2011-2012 || Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 54|| 10|| 14|| 24|| 25|| 12|| 0|| 5|| 5|| 16
|-
| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 49|| 7|| 20|| 27|| 58|| 5|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 52|| 13|| 15|| 28|| 47|| 18|| 1|| 6|| 7|| 4
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 51|| 4|| 7|| 11|| 60|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||48 ||7 ||4 ||11 ||48 ||18 ||2 ||2 ||4 ||14
|-
|2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 31 || 5 || 2 || 7 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan ||KHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6

|| 415 || 74 || 94 || 168 || 405 || 99 || 9 || 24 || 33 || 93

Références 

Naissance en juillet 1979
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan